Heinrich Kochhann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Kochhann (Politiker, 1805) (1805–1890), deutscher Politiker
 Heinrich Kochhann (Politiker, 1830) (1830–1903), deutscher Kaufmann und Politiker, MdR